Marija Šarapova è la detentrice degli ultimi due titoli e ha conquistato anche il terzo battendo Ana Ivanović per 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Simona Halep (secondo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Angelique Kerber (secondo turno)
  Jelena Janković(semifinale)

  Marija Šarapova (Campionessa) 
  Dominika Cibulková (ritirata per infortunio) 
  Sara Errani (semifinali) 
  Ana Ivanović (finale)

Qualificazioni

 Gioia Barbieri (primo turno)
 Annika Beck (primo turno)

  Ajla Tomljanović (primo turno) 
  Diāna Marcinkēviča (primo turno)

Lucky loser

  Mona Barthel (primo turno)

  Johanna Konta (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2014
WTA Tour 2014